

Geografia 
 Gorreto dei Ballini – frazione del comune ligure di Rondanina

Persone 
 Ambrogio Ballini (1879-1950) – orientalista italiano
 Angelo Ballini (...–...) – calciatore italiano, di ruolo terzino
 Camillo Ballini (prima del 1540-1592) – pittore italiano
 Marino Ballini (1827-1892) – docente, patriota e politico italiano
 Matías Ballini (1988) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Roberto Ballini (1944) – ex ciclista su strada italiano

Zoologia 
 Ballini – tribù di ragni della famiglia Salticidae